Renea est un genre de mollusques gastéropodes terrestres de la famille des Aciculidae. Ces espèces possèdent un opercule qui permet de fermer sa coquille lorsque l'animal s'y rétracte.

Liste des espèces 
Selon  :
 Renea berica Niero, Nardi & Braccia, 2012
 Renea bourguignatiana G. Nevill, 1880
 Renea elegantissima (Pini, 1886)
 Renea gentilei (Pollonera, 1889)
 Renea gormonti Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989
 Renea kobelti (A. J. Wagner, 1910)
 Renea leobersdorfensis (Wenz, 1921) †
 Renea microceras (A. Braun in Walchner, 1851) †
 Renea moutonii (Dupuy, 1849)
 Renea paillona Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989
 Renea pretiosa (Andreae, 1904) †
 Renea saccoi Ciangherotti & Esu, 2005 †
 Renea spectabilis (Rossmässler, 1839)
 Renea veneta (Pirona, 1865)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Aciculidae